Ива́н Самсо́нов:
 Самсонов, Иван Алексеевич (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Самсонов, Иван Иванович (1900—1938) —  1-й секретарь Камчатского областного комитета ВКП(б).